Сабах — фамилия и топоним.
 Сабах — второй по величине штат Малайзии.
 «Сабах» — караимский общественный, историко-литературный и научный ежемесячник.
 

Персоналии
 Сабах (1927—2014) — ливанская певица и актриса.
 ас-Сабах — династия правителей Кувейта.
 Ас-Сабах, Дина (род. 1974) — женщина-бодибилдер.

См. также 
 Sabah — турецкая ежедневная газета
 Саба